Ждановка () — село в Сходницкой поселковой общине Дрогобычского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 169 человек. Занимает площадь 10,6 км². Почтовый индекс — 82190. Телефонный код — 3244.

История 
В 1946 г. указом ПВС УССР село Жджанна переименовано в Ждановку.

Ссылки

Примечания